Сонячне дерево (Івано-Франківськ)
 Сонячне дерево (Тернопіль)